Рассказова — женский вариант русской фамилии Рассказов.

Известные носители 
 Рассказова, Вера Владимировна (1931—2012) — советский и российский учёный-математик.
 Рассказова, Евгения Владимировна (род. 1979) — российская эстрадная певица и телеведущая, писатель.
 Рассказова, Татьяна Дмитриевна (род. 1958) — советская и российская актриса.